Szent Adalbert-templom (Bélafalva)
Szent Adalbert-templom (Esztergom)
Szent Adalbert-templom (Krakkó)
Szent Adalbert-templom (Verebély)